Un centurion est un officier de l'armée romaine antique. Ce nom a été également utilisé, ou repris, pour :

Lieux 
 Centurion est une ville d'Afrique du Sud.
 Le banc Centurion est un atoll submergé de l'archipel des Chagos, dans le territoire britannique de l'océan Indien.

Espèces vivantes 
 Centurion est le nom du plus grand spécimen actuel d'eucalyptus jamais mesuré, avec  de hauteur.

Personnes 
 Le centurion Corneille est le premier Gentil converti au christianisme, dans les Actes des Apôtres.

Véhicules 
 Le Cessna 210 « Centurion » est un modèle d'avion monomoteur.
 Le Centurion est un char d'assaut britannique.
 Pour les navires de la Royal Navy, voir HMS Centurion.
 La Buick Centurion, un modèle de voiture de la marque Buick, du groupe General Motors, développé en 1956.
 le Centurion, troisième avion d'une série de drones expérimentaux de la NASA à énergie solaire ou pile à combustible (1998).

Sport 
Centurions de Nîmes : club français de football américain basé à Nîmes

Phoenix Centurions : franchise américaine de cricket

Entreprises et associations 
 Les Éditions du Centurion sont une maison d'édition catholique, fondée à Paris en 1945.
 La Leigh Centurions est un club professionnel anglais de rugby à XIII.

Titres d'œuvres 
 Les Centurions (Lost Command) est un film franco-américain de Mark Robson sorti en 1966.
 The New Centurions, le titre original de Les flics ne dorment pas la nuit, un film américain de Richard Fleischer sorti en 1972.
 Centurion est un péplum britannique sorti en 2010.
 Les Centurions est une série animée américaine de science-fiction diffusée pour la première fois en 1985.
 Centurion: Defender of Rome est un jeu vidéo de stratégie sorti en 1990.
 Les Centurions est un roman classique de Jean Lartéguy à la gloire des officiers des guerres coloniales.

Personnages de fiction 
 Les Centurions cylons sont des robots dans la série Battlestar Galactica.

Informatique 
 Centurion project est un CMF open source.